Fattoria ima više značenja:
 Fattoria, Arezzo
 Fattoria, Pistoia